Neodesmus är ett släkte av mångfotingar. Neodesmus ingår i familjen Gomphodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Neodesmus